Milanese (relativo a Milano) può riferirsi a:
 Cotoletta alla milanese – piatto tipico della città
 Risotto alla milanese – altro piatto tipico della città
 Dialetto milanese – dialetto della lingua lombarda
 Unione Sportiva Milanese – società calcistica della prima metà del Novecento

Persone
 Angela Milanese (1968) – cantautrice italiana
 Cesare Milanese (1930) – scrittore italiano
 Efrem Milanese (1923-2011) – calciatore italiano 
 Marcello Milanese (1973) – musicista italiano
 Marco Mario Milanese (1959) – politico italiano
 Mauro Milanese (1971) – ex calciatore italiano
 Tommaso Milanese (2002) – calciatore italiano

Altri progetti